Livônia
Ducado da Livônia
Livonia (Michigan)
Livonia (Luisiana)
Livonia (Indiana)
Livonia (Missouri)
Confederação da Livônia
Reino da Livônia
Ordem da Livônia
Língua livônia
Guerra da Livônia
Voivodia da Livônia

Desambiguação